La Grande Meute, roman de Paul Vialar (1943)
 La Grande Meute film français de Jean de Limur adapté du roman (1945)